Мисс Супранешнл 2011 () — 3-й ежегодный конкурс красоты, проводился 26 августа 2011 года в Amfiteatr w Płocku, Плоцк, Польша. За победу на нём соревновалось 70 претенденток. Победительницей стала представительница Польши — Моника Левчук.

Результаты

Континентальные королевы красоты

Специальные награды

Участницы

Разное

Дебютировали

Вернулись

Отказались

Примечание

Замены 
  — Emily O’Brien
  — Maria-Luiza Roskova
  — Sakshi Bindra
  — Jonida Bojaxhiu
  — Angela Ruiz

Страны, снявшиеся с участия 
Дебют
  — Chahrazed Maachi
  — Brittany Cabral
  — Sarah Leyshan

Вернулись
  — Salet Martínez
  — Johanna Lois Medjo Akamba
  — Belén Alejandra Viveros Castelan
  — Benita Schmitz

Ссылки 
 Oficjalna strona Miss Supranational
 Informacje o Miss Supranational 2011
 Serwis poświęcony Miss Supranational

Мисс супранешнл
События 26 августа
Август 2011 года
2011 год в Польше
Плоцк